Tweede divisie (voetbal Nederland), voetbaldivisie in Nederland
 Tweede divisie (handbal), handbaldivisie in Nederland
 SVB-Tweede Divisie, voetbaldivisie in Suriname

Zie ook 
 Divisie Nr. 2 (doorverwijspagina)